Il doppio  dell'Open de Nice Côte d'Azur 2013 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP World Tour 2013.

Bob e Mike Bryan erano i detentori del titolo, ma hanno deciso di non partecipare.

In finale Johan Brunström e Raven Klaasen hanno sconfitto Juan Sebastián Cabal e Robert Farah Maksoud per 6-3, 6-2.

Teste di serie

  Aisam-ul-Haq Qureshi /  Jean-Julien Rojer (quarti di finale)
  Mariusz Fyrstenberg /  Marcin Matkowski (primo turno)

  Eric Butorac /  Lukáš Dlouhý (quarti di finale)
  Daniele Bracciali /  Potito Starace (primo turno)

Tabellone

Note 
 

Open de Nice Côte d'Azur 2013
ATP World Tour 2013